Brad Snyder (1982-), joueur américain de baseball
  (1976-), lanceur canadien de poids
 Brad Snyder (1984-), nageur et triathlète américain.